

Биография 
Анна Иванова родилась в городе Шахты, Ростовской области, Россия. На данный момент проживает в городе Харьков.
Окончила Харьковский инженерно-экономический институт, Харьковскую государственную академию дизайна и искусств по специальности «Станковая и монументальная скульптура» (2000).
Работает в области монументальной и станковой скульптуры.
Участница выставок с 1999 года.
Член Национального союза художников Украины с 2000.
Лауреат муниципальной премии Харькова 2007 года.
Работы хранятся в частных коллекциях и в Харьковском художественном музее.

Персональные выставки 
 2004 «Достать до неба», Харьков, Харьковская муниципальная галерея
 2005 «Достать до неба», Киев, галерея «Совиарт»
 2007 «Час плине» , Харьков, Харьковская муниципальная галерея
 2008 «Игры со временем», Киев, галерея «Совиарт»
 2009 «Ищите горнего», Харьков, Харьковская муниципальная галерея
 2014 «Скульптура PRO скульптуру», Харьков, ЕрмиловЦентр
 2018 «ECCE HOMO», Харьков, галерея им. Г. Семирадского

Групповые выставки 
 1999, 2002, 2005, 2008 Триеннале по скульптуре, Киев, Центральный дом художника

 2000 «На рубеже веков», Харьковский дом художника, выставка-конкурс, 1 премия

 2002 Фестиваль «Культурные герои», Харьков, художественные мастерские

 2003 «King size», Харьков, галерея «Палитра»

 2004 «Bestseller», Харьков, Харьковская муниципальная галерея

 2005 «Второе измерение», Харьков, галерея АВЭК

 2005 «Украинское дерево», Киев, Украинский дом

 2005 «Любимый размер», Харьков, Харьковская муниципальная галерея

 2005 «Осенние параллели», Харьков, АВЭК

 2007 «Березнева маячня», Киев, галерея «Триптих АРТ»

 2008 Фестиваль современного искусства «Гоголь Fest», Киев, Художественный Арсенал
 2008 «Художественная карта Украины», Киев, Музей современного искусства Украины
 2009 «Гагарин Fest», Харьков
 2010 «Большой скульптурный салон». Киев, Украинский дом
 2011 «Выставка скульптур», Киев, Центральный дом художника
 2012 «Услышать на ощупь», Киев, галерея «Триптих АРТ»
 2018 «Слобода Культ», Ужгород
 2020 «Венигрет», Харьков, галерея им. Г. Семирадского

Памятники  
 Щербинину Е. А. (2003), бронза, Харьков.
 Ляпунову О. М. (2010), бронза, Харьков.
 Багалею Д. И. (2010), бронза, Харьков.
 Независимой Украине (2011), бронза, Харьков.
 Велосипедистам (2012), полимерные материалы. Харьков
 Мемориал жертв Голодомора 1932—1933 г. (2008), бронза. Харьков
 Мечникову И. И., Ландау Л. Д., Кузнецу С. С. (2016), бронза, Харьков.
 Бекетову А. М. (2016), бронза, Харьков.
 Кошевому атаману Сирко. (2017), бронза, Харьков.
 Гулаку-Артемовскому С. С. (2017), бронза, Харьков.
 Шевченко Т. Г. (2014), бронза, Изюм.
 Кошелеву В. И. (2015), бронза, с. Ковшаровка.
 Шевченко Т. Г. (2020), бронза., Г. Трускавец.
 Памятник-бюст воину АТО герою Украины, капитану Лавренко А. Н. (2020), полиэфирные материалы, Харьков.
 Памятник-бюст воину АТО герою Украины, капитану Колодию С. В. (2020), полиэфирные материалы, Харьков.
 Памятник Каразину В. Н. (2001), камень, село Кручик, Богодуховского района, Харьков.
 Памятник Священномученику Александру (2010), бронза, Харьков.
 «Юрий Гагарин» (2003), алюминий, Харьков.
 «Дежурная по вокзалу» (2014), полиэфирные материалы, м. Купянск.
 «Сурок — символ Купянска» (2014), полиэфирные материалы, м. Купянск.
 «Семья сурков» (2014), полиэфирные материалы, м. Купянск.
 «Рецепт борща от Вернадского» (2019), бронза, Харьков.
 «Картина Репина» (2019), бронза, Харьков.
 «Скульптура энергетика» (2020), бронза, Харьков.
 «Человек-невидимка и Лесь Курбас» (2019), бронза, Харьков.
В соавторстве с Александром Ридным

Мемориальные доски  
 Писателю Франко И.Я
 Художнику Генриху Семирадскому
 Олимпийским чемпионам Гороховской М. К. и Пояркову Ю. М.
 Народному художнику Сизикову В. В.
 Харьковскому городскому голове в 1900—1912 гг. Погорелко А. К ..
в соавторстве с Александром Ридным

Награды 
 Заслуженный художник Украины (2021)

Примечания

Ссылки 
 https://vecherniy.kharkov.ua/news/154581/
 https://www.cultura.kh.ua/ru/activities/modern-art/authors/129-skulptori/2092-ivanova-anna
 https://www.mediaport.ua/tags/anna-ivanova
 https://redpost.com.ua/photo/exibitions/1206043.html
 https://m.youtube.com/watch?v=2IR5S2T-y-4

Женщины-скульпторы Украины